Hillberg är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Anna Hillberg (1889–1965), svensk skådespelare
 Berta Hillberg (1886–1957), svensk skådespelare
 Einar Hillberg (1885–1959), svensk målare
 Emil Hillberg (1852–1929), svensk skådespelare
 Gösta Hillberg (1877–1958), svensk skådespelare
 Linnéa Hillberg (1890–1977), svensk skådespelare
 Olof Hillberg (1887–1968), svensk teaterdirektör 
 Torsten Hillberg (1892–1954), svensk skådespelare

Svenska efternamn